Amanda Kay – minialbum albańsko-amerykańskiej piosenkarki Avy Max
 Amanda Kay – dawny pseudonim artystyczny albańsko-amerykańskiej piosenkarki Avy Max